Ženská čtyřhra Bad Homburg Open 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do deblové soutěže badhomburského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl chorvatsko-slovinská dvojice Darija Juraková Schreiberová a Andreja Klepačová, jejíž členky do turnaje nezasáhly. Klepačová zvolila start na souběžně hraném Eastbourne International.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Japonek Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová, který ve finále zdolal polsko-novozélandské turnajové dvojky Alicju Rosolskou a Erin Routliffeovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7(5–7) rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. Hozumiová na okruhu WTA Tour vybojovala pátý deblový titul a pro Ninomijovovou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bad Homburg Open
WTA Tour 2022